Матти́ас (,  или ):
 Апостол Матфий (в западной традиции — Маттиас).

Имя 
 Маттиас — император Священной Римской империи.
 Бахингер, Маттиас — немецкий теннисист.
 Вейнхандль, Маттиас — шведский хоккеист.
 Грюневальд, Маттиас — немецкий художник.
 Заммер, Маттиас — немецкий футболист.
 Нильссон, Маттиас — шведский биатлонист.
 Олунд, Маттиас — шведский хоккеист.
 Синделар, Маттиас — австрийский футболист.
 Флациус, Маттиас — лютеранский богослов.
 Хьюз, Маттиас — немецкий актёр.
 Экстрём, Маттиас — шведский автогонщик.
 Ябс, Маттиас — немецкий рок-музыкант, гитарист группы Scorpions.
 Маттиас Вильяльмссон — исландский футболист.
 Маттиас Йохумссон — исландский поэт, драматург и переводчик.
 Маттиас Медичи — принц из дома Медичи, сын Козимо II, правитель города Сиена.
 Маттиас Теодор Фогт — немецкий учёный в сфере культурной политики.
 Маттиас Эклунд — шведский музыкант, гитарист и вокалист.

Фамилия 
 Маттиас, Адольф (1847—1917) — немецкий педагог.
  (1882—1961) — немецкий изобретатель-электротехник.
 Маттиас, Мария де (1805—1866) — итальянская монахиня, католическая святая.
 Маттиас, Франклин (1908—1993) — американский инженер-строитель.

См. также 
 Матиас
 Матфий
 Матвей (значения)
 Тейс